En Pologne, Kujawki peut faire référence à : 

 Kujawki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Kujawki, un village de la voïvodie de Łódź,
 Kujawki, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.